Мухинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Мухинский сельсовет — в Октябрьском районе Амурской области.
 Мухинский сельсовет — в Шимановском районе Амурской области.